Jean-Marie Fugère (1818-1882), dessinateur, graveur et lithographe français.
Jean-Paul Fugère, réalisateur québécois, récipiendaire de l'Ordre du Canada.
Lucien Fugère (1848-1935), chanteur d'opéra.
Marie-Gabriel Fugère (1900-1963), ouvrier socialiste, résistant.
Paul Fugère (1851-?), acteur et un artiste lyrique français, frère de Lucien Fugère.